Tokushima (stad), stad in Japan.
 Tokushima (prefectuur), prefectuur van Japan.